Solina kan syfta på följande platser:

Bosnien och Hercegovina 

 Solina (samhälle), Federationen Bosnien och Hercegovina,

Polen 

 Solina (ort), Nedre Karpaternas vojvodskap, Powiat leski, 
 Solina (kommun), Nedre Karpaternas vojvodskap, Powiat leski, 

Robotskapade Bosnien och Hercegovinaförgreningar
Robotskapade Polenförgreningar